Shibboleth, shibbolet eller schibbolet kan avse:

 Schibbolet – ord eller en fras som avslöjar var talaren kommer ifrån
 Shibboleth (Internet2) –  ett system som gör det möjligt med single sign-on inloggning
 Schibboletkonceptet – en experimentell metod för ledarskapsutveckling